Hinsberg ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Georg Hinsberg (1862–1934), reformierter Theologe; Regionalhistoriker
 Johann Norbert Hinsberg (1856–nach 1918), Mitglied der zweiten Kammer des Landtags des Reichslandes Elsaß-Lothringen
 Katharina Hinsberg (* 1967), deutsche Künstlerin und Hochschullehrerin an der Hochschule der Bildenden Künste Saar in Saarbrücken
 Oscar Hinsberg (1857–1939), deutscher Chemiker und Hochschullehrer
 Veronike Hinsberg (* 1968), deutsche bildende Künstlerin und Bildhauerin

Hinsberg bezeichnet ferner: 
 Hinsberg (Recklinghausen), eine Siedlung im Recklinghäuser Ostviertel